Tiré du roman éponyme de Thea von Harbou, Le Tombeau hindou (Das indische Grabmal) a fait l'objet de trois adaptations :
 Le Tombeau hindou est un film de 1921 réalisé par Joe May
 Le Tombeau hindou est un film de 1938 réalisé par Richard Eichberg, avec Pierre Etchepare et Roger Duchesne
 Le Tombeau hindou est un film de 1959 réalisé par Fritz Lang

Références